João é o nome vulgar de várias aves no Brasil. A designação não corresponde a nenhum grupo taxonómico e é comum a animais de famílias ou mesmo ordens distintas. Segue-se uma lista não exaustiva das aves conhecidas por este nome.

Ordem Ciconiiformes 
 Família Ciconiidae: joão-grande (ou maguari), Ciconia maguari

Ordem Strigiformes 
 Família Caprimulgidae: joão-corta-pão, Caprimulgus rufus

Ordem Passeriformes 
 Família Furnariidae: joão-de-bico-pálido, joão-nordestino, joãozinho, joão-de-barro, joão-de-barba-grisalha, joão-baiano, joão-grilo, joão-teneném, joão-de-peito-escuro, joão-do-norte, joão-escuro,  joão-do-pantanal, joão-de-barriga-branca, joão-castanho, joão-xique-xique, joão-de-cabeça-cinza, joão-oliváceo, joão-arredio, joão-de-papo-manchado, joão-escamoso, joão-cinza, joão-pedreiro, joão-da-canarana, joão-lenheiro, joão-platino, joão-liso, joão-graveto, joão-de-olho-vermelho, joão-folheiro, joão-de-roraima, joão-porca
 Família Icteridae: joão-pinto, Icterus croconotus

Ver também 
 Lista de aves do Brasil

Galeria de fotos 

Aves por nome vulgar